Санта Естер има више значења:

 Санта Естер (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Естер, Закатекас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Естер (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Естер (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику